Maʿrifa (arabisch) oder eine Schreibvariante davon steht für:

 Maʿrifa (Sufismus) معرفة  (intuitive) Gotteserkenntnis, siehe unter Sufismus
 al-Maʿrifa, arabischsprachige Zeitschrift in Ägypten